Лямоны — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лямоны — деревня в Красногородской волости Красногородского района Псковской области.
 Лямоны — деревня в Партизанской волости Красногородского района Псковской области.
 Лямоны — деревня в Пограничной волости Красногородского района Псковской области.
 Лямоны — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.